Gabbio ima više značenja:
 Gabbio, Verbano-Cusio-Ossola
 Gabbio, Vercelli